Ступін — російське прізвище. Відомі носії:
 Ступін Вадим Вікторович (? — 2022) — старший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Ступін Валентин Юхимович (1911—1998) — український живописець.
 Ступін Олександр Борисович (1942—2013) — український вчений в галузі гідродинаміки та екології. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України (1995).
 Ступін Олександр Васильович (1776—1861) — російський живописець-педагог, організатор і керівник Арзамаської школи живопису (1802—1861) — першої в Росії провінційної художньої школи.
 Ступін Сергій Володимирович (нар. 1979) — російський хокеїст, захисник.

Див. також 
 Ступіна
Російські прізвища